Złotoria (gromada w powiecie białostockim) (wysokomazowiecki/białostocki)
 Złotoria (gromada w powiecie toruńskim)
także:
 Złotoryja (gromada) (powiat złotoryjski)